Гражданская война в Византии:

 Гражданская война в Византии — война 1321—1328 годов.
 Гражданская война в Византии — война 1341—1347 годов.
 Гражданская война в Византии — война 1352—1357 годов.
 Гражданская война в Византии — война 1373—1379 годов.